Рыглице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство. Население — 11 379 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Бистушова
 Йонины
 Ковалёва
 Любча
 Рыглице
 Унишова
 Воля-Любецка
 Залясова

Соседние гмины 
 Гмина Йодлова
 Гмина Пильзно
 Гмина Скшишув
 Гмина Шежины
 Гмина Тухув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства